Eastview (Arkansas)
Eastview (Nova Iorque)
Eastview (Tennessee)

Desambiguações de topônimos